Вальмала — коммуна в Италии.
 Вальмала — муниципалитет в Испании.